Communia o communalia – terreni di proprietà comune
Communia – comunità non incorporata della contea di Clayton, Iowa, Stati Uniti d'America